Лас Сидрас има више значења:

 Лас Сидрас (Нокупетаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Сидрас (Чила), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лас Сидрас (Холалпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику